Johnson er flertydig.

Personer med efternavnet Johnson 
 Samuel Johnson (1709–1784) engelsk forfatter
 Andrew Johnson (1808–1875), 17. Præsident i USA
 Lyndon B. Johnson (1908–1973), 36. Præsident i USA
 Boris Johnson (born 1964) britisk politiker
 Earvin "Magic" Johnson (født 1959), amerikansk basketball spiller og forretningsmand
 Marc Johnson (rapper) dansk rapper

Steder 
I Canada:
 Johnson (valgdistrikt) valgdistrikt i Quebec
I USA:
 Johnson, Arkansas
 Johnson, California
 Johnson, Indiana
 Johnson, Minnesota
 Johnson, Nebraska
 Johnson, Oklahoma
 Johnson, Vermont
 Johnson Township, Polk County, Minnesota
 Fort Johnson, New York
 Johnson (by), spøgelsesby i Arizona

 Johnson City - byer
 Johnson County - amter

Uddannelse 
 Johnson Bible College, Knoxville, Tennessee
 Johnson Senior High School, St. Paul, Minnesota
 Johnson State College, Johnson, Vermont
 Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island

Erhvervsliv og virksomheder 
 Johnson Act 1934 US securities law
 Johnson Controls en virksomhed i Milwaukee, Wisconsin
 Johnson Family Enterprises et moderselskab
 S. C. Johnson & Son et datterselskab tidligere kendt som Johnson Wax
 Johnson Outboards amerikansk motorbådsproducent
 Johnson & Johnson amerikansk medicinalkoncern
 Lyndon B. Johnson Space Center Houston, Texas